

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Marynówka – część wsi Brody Duże w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Marynówka – część wsi Polska Cerekiew w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew